«‎Пушкинская, 10»‎ — двадцатый альбом группы «Аквариум», в который вошли песни, записанные за предшествовавшие годы, но не вошедшие в другие студийные альбомы по причине их несоответствия общей концепции. Альбом распространяется через сайт Круги.ру с 13 октября по традиционной для Кругов схеме «Заплатите столько, сколько считаете возможным и необходимым» (по этой схеме распространялся и предыдущий альбом «Лошадь белая»). Официальная дата выхода полного альбома на CD — 15 октября 2009 года. Первые 2 песни (preview), выложенные 2 октября — «Вятка — Сан-Франциско» и «День Радости».

Презентация альбома состоялась на концертах группы «Аквариум» 15 октября 2009 года в петербургском клубе «Зал Ожидания» и 23 октября 2009 года в московском клубе «Б1».

Участники записи 
 БГ — вокал и гитара
 Борис Рубекин — аудиосинтез, пение хором и звуковое ландшафтирование с применением технических средств
 Алик Потапкин — организация ритмических структур
 Игорь Тимофеев — 6-струнные технологии улучшения жизни и дутье в трубы из ценных металлов, пластика и дерева
 Андрей Суротдинов — скрипичные
 Саша Титов — низкочастотная функция (и Владимир Кудрявцев на 1, 3, 7 и Андрей Светлов на 4)
 Олег Гончаров (Северный Индеец Онно) — варган (1)
 Олег Шар — перкуссивные циклические морфы
 Группа «Арго» (Йошкар-Ола) (2)
 Хор Дениса Розова (4)
 Reverend Gary Lucas (6)
 Дживан Гаспарян — дудук (7)
 Брайан Финнеган — флейта (11)
 Оркестр No.1 — струнные партии
 Звукозаписыватель и темброуловитель — Б. Рубекин
 К записи многих песен приложил руку А. Докшин
 Соver art — БГ/Владимир Забавский
 Фото — Максим Зурабиани
 Изографы — брат Владимир, брат Марк

Список композиций 
Музыка и текст во всех песнях — Борис Гребенщиков, кроме специально отмеченных.

 Вперёд, Бодхисаттва (М. Науменко) — 4:25
 Как стать Таней — 3:03
 Песня на день рождения Джорджа (Б. Гребенщиков — А. Гуницкий) — 3:23
 Теорема Шара — 3:44
 Вятка — Сан-Франциско — 3:35
 Два поезда — 3:47
 Обещанный день — 3:36
 Мария — 5:12
 Письма с границы (Между светом и тенью) — 3:18
 Девушки танцуют одни (Б. Гребенщиков, Б. Рубекин — Б. Гребенщиков) — 6:03
 День радости — 4:11

Примечания

Ссылки 

 Пушкинская, 10 на Discogs
 Пушкинская, 10 на Kroogi
Буклет Пушкинская, 10
«Пушкинская, 10» — o новом альбоме, и не только.
Наш ответ Abbey Road, или Сделано на Пушкинской, 10

Альбомы группы «Аквариум»
Альбомы 2009 года
Альбомы лейбла «Мистерия звука»